Let’s Rock  — девятый студийный альбом американской блюзовой рок-группы The Black Keys, выпущенный 28 июня 2019 года лейблом Easy Eye Sound/Nonesuch Records. Альбом продюсировала сама группа и это их первый диск за последние пять лет, впервые после Turn Blue (2014). Альбому предшествовали два сингла, «Lo/Hi» и «Eagle Birds». Сингл «Lo/Hi» возглавил несколько рок-чартов журнала Billboard: Mainstream Rock, Adult Alternative Songs, Rock Airplay и Alternative Songs, что стало рекордом в истории, так как ни одна песня ранее такого успеха не имела.

История 
Альбом получил положительные и умеренные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Uncut, Mojo,
The Guardian, Rolling Stone.

Список композиций 
По данным iTunes. Все песни написаны Dan Auerbach и Patrick Carney.

Участники записи 
The Black Keys
 Дэн Ауэрбах — вокал, гитара, клавишные, продюсер.
 Патрик Карни — ударные, клавишные, продюсер.

 приглашённые участницы
 Leisa Hans — backing vocals
 Ashley Wilcoxson — backing vocals

 технический персонал
 Tchad Blake — mixing engineer
 Richard Dodd — mastering engineer
 M. Allen Parker — engineer
 Marc Whitmore — engineer

Чарты

Примечания

Ссылки 
 The Black Keys - Lo/Hi (Official Audio) .

Альбомы The Black Keys
Альбомы Nonesuch Records